Zítek ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Zítek (1832–1909), tschechischer Architekt
 Václav Zítek (1932–2011), tschechischer Opernsänger (lyrischer Bariton)

Siehe auch:
 Zitek